

Patronyme 

 Mary Ann Aldham (1858-1940), suffragiste britannique.

Toponyme 

 Aldham, ville du Suffolk, en Angleterre.